O rio Akhuryan (também grafado como Akhuriyan, Akhouryan, ; ; ) é um rio da Arménia e Turquia. Parte do seu percurso define a fronteira Arménia-Turquia, no sul do Cáucaso. Nasce na Arménia e corre para sul a partir do lago Tseli, ao longo da fronteira com a Turquia, até desaguar no rio Arax, pela margem esquerda, perto da cidade arménia de Bagauna. O rio Akhuryan drena uma bacia de 9670 km² e tem um comprimento total de 186 quilômetros. O rio nunca chega a entrar totalmente em território turco, servido como fronteira internacional.

Gyumri, a segunda cidade da Arménia em número de habitantes, fica na margem oriental do rio. O Akhuryan também passa em quatro das doze capitais históricas da Arménia: Ani, Bagauna, Eruandaxata e Shirakavan.

Rios da Arménia
Rios da Turquia
Rios internacionais da Ásia
Fronteira Arménia-Turquia
Rios fronteiriços da Arménia
Rios fronteiriços da Turquia